Veneno para las hadas puede referirse a:

 Veneno para las hadas, película mexicana del director Carlos Enrique Taboada; o
 Veneno para las hadas, banda mexicana de género ethereal wave.